Supari steht für:

 Siti Fadilah Supari (* 1949), indonesische Medizinerin und Politikerin, siehe Siti Fadilah
 Supari (Film), indischer Spielfilm von Padam Kumar (2003)